Villamizar ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Villamizar (1944–2007), kolumbianischer Politiker und Diplomat
 María Ofelia Villamizar Buitrago (1921–1991), kolumbianische Dichterin